Znaki szczególne – album muzyczny zespołu Maanam
 Znaki szczególne – polski serial telewizyjny z 1976